Novellette (französisch „kleine Erzählung“, abgeleitet aus Novelle) steht für:

 Novellette (Literatur), Kurzroman 
 Novellette (Musik), kleineres musikalisches Werk, dessen Themen lose miteinander verbunden sind
 speziell: Novelletten (Schumann), Zyklus von acht Charakterstücken Robert Schumanns